Deux sous-marins de la Marine indonésienne ont porté successivement le nom de KRI Nanggala :

 Le KRI Nanggala (pennant number S-02, puis 402), un des 12 sous-marins de classe Whiskey importés d’Union soviétique ;
 Le KRI Nanggala (402), un sous-marin de type 209-1300 (classe Cakra) construit par Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) à Kiel en Allemagne. Mis en service en juillet 1981, il a disparu en mer de Bali le 21 avril 2021 avec tout son équipage .

Notes et références 

Sous-marin de la marine indonésienne